е германски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 76 мача за националния отбор на Германия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Германски футболисти